Sainte Zoé désigne plusieurs saintes catholiques et orthodoxes.

Le nom Zoé (ou Zoa) vient de "zoê" (« vie », « existence », en grec)

 Zoé d'Attalia († vers 127), son époux Exupère et leurs enfants Cyriaque et Théodule, martyrs en Pamphylie avec leurs enfants, honorés le 2 mai.
 Zoé de Césarée () et Photine de Césarée, martyres en Palestine, honorées le 13 février.
 Zoé de Rome († vers 286) ou Zoa, martyre à Rome, honorée le 5 juillet en Occident et le 18 décembre en Orient avec son époux Nicostrate et saint Sébastien .

Références

Zoe